702-й зал Лувра (до 2018 года — 75-й зал галереи Денон) или Зал Дарю () посвящён живописцам французского неоклассицизма. Здесь выставлены картины большого формата. В зале хранится сорок полотен, в числе которых: четырнадцать произведений Давида, семь произведений Энгра, по три картины Жироде-Тризона, Герена и Прюдона, по две картины Жерара и Гро, и по одной работе Брока, Друэ, Лефевра, Пейрона, Реньо и Виже-Лебрен.

Зал расположен на первом этаже крыла Денон, названного в честь первого директора Луврского музея — барона Доминика Виван-Денона. Зал был создан в 1863 году и отделан художником Александром Домиником Денюэлем () в красных и жёлтых тонах, считающихся французскими имперскими цветами.

Картины, выставленные в зале

Примечания

Литература

Ссылки 

 База данных Лувра. // cartelen.louvre.fr

Залы Луврского музея
 702
 702